Termenul Freiberg poate să însemne:

 Freiberg (district) în Saxonia, Germania
 Freiberg (Sachsen) oraș district
 Freiberg am Neckar oraș în Baden-Württemberg

Vezi și 
 Friedberg